Новомосковск може да се отнася за:
 Новомосковск – град в Русия, Тулска област
 Новомосковск – град в Украйна, Днепропетровска област
 „Новомосковск“ – атомен ракетен подводен крайцер със стратегическо предназначение от проекта 667БДРМ „Делфин“ на СССР (1990) и Русия